Проспе́кт Романа Шухéвича () — проспект в Днепровском районе города Киева, местность Черторой, жилые массивы Вигуровщина-Троещина, Радужный и Кибальчич. Пролегает от Северного моста до улиц Теодора Драйзера и Братиславской.

Примыкают улицы Оноре де Бальзака, Петра Вершигоры, Радужная, проспект Владимира Маяковского, бульвар Перова и улица Николая Кибальчича.

Является частью Малой Окружной дороги.

Вдоль проспекта с нечетной стороны расположена цепочка озёр, служивших при строительстве жилого массива  Вигуровщина-Троещина техническими водоёмами для намыва песка. В 2018 году у двух озёр между улицей Оноре де Бальзака и проспектом Владимира Маяковского благоустроен новый парк.

В 2015 году по проспекту проложили единственный в Киеве официальный велосипедный маршрут «Жилой массив Троещина – Европейская площадь».

История 
Возник в 1975 году под названием Новый. В 1975 году был переименован в честь советского военного деятеля Н. Ф. Ватутина.

Современное название проспект получил в 2016 году.

Переименование 
В 2016 году КГГА предложила переименовать проспект. Решение о переименовании проспекта в честь командующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича было принято на пленарном заседании Киевского городского совета 1 июня 2017 года и вступило в силу после официального опубликования в газете .

12 июня 2017 года Окружной административный суд Киева приостановил переименование.

9 декабря 2019 года Шестой апелляционный административный суд Киева подтвердил законность решения КГГА про переименование Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в Киеве в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Учреждения 
На проспекте расположены:
 Средняя школа № 325 «Счастье» (22-б)
 Библиотека № 137 (4-а)
 Гомеопатическая аптека (2-в)

Примечания

Литература 

 

Проспекты Киева
Улицы, названные в честь Героев Украины